Чемпионат СССР 1974 года во второй лиге проходил в шести зонах. Три лучших клуба из каждой зоны выходили в три полуфинала, по два клуба из каждого полуфинала в финальном турнире разыграли три путёвки в первую лигу.

Лучшие бомбардиры:
 Тамаз Бузаладзе («Дила») — 26 (или 28) мячей
 Валерий Василенко («Янгиер») — 22 (или 23)
 Анатолий Кондратенко («Даугава») — 22
 Александр Маркаров («Динамо» Махачкала) — 22
 Александр Ломакин («Корд» — 12, «Сокол» — 10) — 22
 Геннадий Архипов («Динамо» Вологда) — 21
 Виктор Земледельцев («Сталь» Орёл) — 21
 Николай Павличев («Локомотив» Оренбург) — 21
 Виталий Якушкин («Терек») — 20
 Виктор Сухоруков («Авангард» Курск) — 20

Зональный турнир

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 

В 6 зону были включены 18 украинских команд и два коллектива из Молдавской ССР, при этом за команду из города Тирасполь, территориально находившегося в зоне Одесского военного округа, выступали футболисты армейской команды Одессы.

Полуфиналы

Полуфинал 1 
Проходил в Грозном. Два лучших клуба — грозненский «Терек» и янгиерский «Янгиер» — вышли в финал.

Полуфинал 2 
Проходил во Харькове. Два лучших клуба — харьковский «Металлист» и карагандинский «Шахтёр» — вышли в финал.

Полуфинал 3 
Проходил во Фрунзе. Два лучших клуба — фрунзенская «Алга» и казанский «Рубин» — вышли в финал.

Финал 
Финал проходил в один круг в Сочи и его пригородах Хосте и Адлере. Три лучших клуба — фрунзенская «Алга», казанский «Рубин» и харьковский «Металлист» — получили путёвки в первую лигу.

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1974
1974